James Hook ist der Name folgender Personen:

* James Hook (Komponist) (1746–1827), englischer Komponist und Organist
 James Hook (Rugbyspieler) (* 1985), walisischer Rugbyspieler

James Hook ist der Name folgender fiktiven Personen:

 James Hook, Figur der Peter-Pan-Romane, siehe Captain Hook